Aulolaimidae är en familj av rundmaskar. Aulolaimidae ingår i ordningen Araeolaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aulolaimidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Aulolaimidae